Dit is een lijst van planetoïden 49101-49200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (49101) - || 1998 RE76|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49102) - || 1998 RQ76|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49103) - || 1998 RE78|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49104) - || 1998 RC79|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49105) - || 1998 RT79|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (49106) - || 1998 SY || 16 september 1998 || ODAS
|-
| (49107) - || 1998 SG1|| 16 september 1998 || ODAS
|-
| (49108) - || 1998 SQ1|| 16 september 1998 || ODAS
|-
| (49109) Agnesraab || 1998 SO2|| 18 september 1998 || R. Linderholm
|-
| (49110) Květafialová || 1998 SU2|| 16 september 1998 || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| (49111) - || 1998 SE6|| 20 september 1998 || Spacewatch
|-
| (49112) - || 1998 SF6|| 20 september 1998 || Spacewatch
|-
| (49113) - || 1998 SK7|| 20 september 1998 || Spacewatch
|-
| (49114) - || 1998 ST7|| 20 september 1998 || Spacewatch
|-
| (49115) - || 1998 SL9|| 17 september 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (49116) - || 1998 SX9|| 18 september 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (49117) - || 1998 SC10|| 16 september 1998 || ODAS
|-
| (49118) - || 1998 SL10|| 19 september 1998 || ODAS
|-
| (49119) - || 1998 SX11|| 19 september 1998 || ODAS
|-
| (49120) - || 1998 SJ12|| 17 september 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (49121) - || 1998 SL14|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (49122) - || 1998 SR14|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (49123) - || 1998 SX16|| 17 september 1998 || Spacewatch
|-
| (49124) - || 1998 SF17|| 17 september 1998 || Spacewatch
|-
| (49125) - || 1998 SB22|| 23 september 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (49126) - || 1998 SF22|| 23 september 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (49127) - || 1998 ST22|| 24 september 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (49128) - || 1998 SD23|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (49129) - || 1998 SW23|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (49130) - || 1998 SQ24|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (49131) - || 1998 SV24|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (49132) - || 1998 SW24|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (49133) - || 1998 SC25|| 19 september 1998 || LONEOS
|-
| (49134) - || 1998 SF27|| 18 september 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (49135) - || 1998 SP28|| 17 september 1998 || Spacewatch
|-
| (49136) - || 1998 SY33|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49137) - || 1998 SC35|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49138) - || 1998 SV36|| 20 september 1998 || Spacewatch
|-
| (49139) - || 1998 SF37|| 21 september 1998 || Spacewatch
|-
| (49140) - || 1998 SU40|| 25 september 1998 || Spacewatch
|-
| (49141) - || 1998 SM41|| 25 september 1998 || Spacewatch
|-
| (49142) - || 1998 SQ42|| 23 september 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| (49143) - || 1998 SK43|| 23 september 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (49144) - || 1998 SB46|| 25 september 1998 || Spacewatch
|-
| (49145) - || 1998 SD46|| 25 september 1998 || Spacewatch
|-
| (49146) - || 1998 SN48|| 27 september 1998 || Spacewatch
|-
| (49147) - || 1998 SR48|| 27 september 1998 || Spacewatch
|-
| (49148) - || 1998 SB49|| 23 september 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (49149) - || 1998 SD49|| 24 september 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (49150) - || 1998 SO50|| 26 september 1998 || Spacewatch
|-
| (49151) - || 1998 SM51|| 27 september 1998 || Spacewatch
|-
| (49152) - || 1998 SQ52|| 29 september 1998 || Spacewatch
|-
| (49153) - || 1998 ST52|| 30 september 1998 || Spacewatch
|-
| (49154) - || 1998 SM53|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (49155) - || 1998 SZ53|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (49156) - || 1998 SN54|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (49157) - || 1998 SQ54|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (49158) - || 1998 SB55|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (49159) - || 1998 SK55|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (49160) - || 1998 SW55|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (49161) - || 1998 SE56|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (49162) - || 1998 SO56|| 16 september 1998 || LONEOS
|-
| (49163) - || 1998 SQ56|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (49164) - || 1998 ST56|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (49165) - || 1998 SU56|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (49166) - || 1998 SL57|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (49167) - || 1998 SP57|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (49168) - || 1998 SB58|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (49169) - || 1998 SL59|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (49170) - || 1998 SN59|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (49171) - || 1998 SD60|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (49172) - || 1998 SE60|| 17 september 1998 || LONEOS
|-
| (49173) - || 1998 SQ63|| 29 september 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (49174) - || 1998 SA64|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (49175) - || 1998 SG65|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (49176) - || 1998 SS65|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (49177) - || 1998 SU65|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (49178) - || 1998 SB67|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (49179) - || 1998 SC67|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (49180) - || 1998 SE67|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (49181) - || 1998 SU67|| 20 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (49182) - || 1998 SP69|| 19 september 1998 || LINEAR
|-
| (49183) - || 1998 SW72|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (49184) - || 1998 SW73|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (49185) - || 1998 SA74|| 21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (49186) - || 1998 SS75|| 20 september 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (49187) Zucchini || 1998 SY75|| 18 september 1998 || Osservatorio San Vittore
|-
| (49188) - || 1998 SZ79|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49189) - || 1998 SJ80|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49190) - || 1998 SL81|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49191) - || 1998 SN85|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49192) - || 1998 SU89|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49193) - || 1998 SM91|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49194) - || 1998 SX95|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49195) - || 1998 SG102|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49196) - || 1998 SU103|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49197) - || 1998 SC104|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49198) - || 1998 SG107|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49199) - || 1998 SQ107|| 26 september 1998 || LINEAR
|-
| (49200) - || 1998 SW107|| 26 september 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten